O Val puede referirse a:

provincia de La Coruña 
O Val (Cabanas), lugar de la parroquia de San Martiño de Porto, concello de Cabanas.
O Val (Carballo), lugar de la parroquia de Rus, concello de Carballo.
O Val (Vimianzo), lugar de la parroquia de Baíñas, concello de Vimianzo.

provincia de Lugo 
O Val (Corgo), lugar de la parroquia de Gomeán, concello de Corgo.
O Val (Cospeito), lugar de la parroquia de Vilapene, concello de Cospeito.
O Val (Lugo), lugar de la parroquia de San Román, concello de Lugo.
O Chao do Val, lugar de la parroquia de Vilamor, concello de Mondoñedo.
O Val (As Nocedas), lugar de la parroquia de As Nocedas, concello de Monforte de Lemos.
O Val (Sindrán), lugar de la parroquia de Sindrán, concello de Monforte de Lemos.
O Val (Riotorto), lugar de la parroquia de A Orrea, concello de Riotorto.
O Val (Saviñao), lugar de la parroquia de San Vitoiro de Ribas de Miño, concello de Saviñao.

provincia de Orense 
O Val (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Paradela, concello de Castro Caldelas.
O Val (Gomesende), lugar y parroquia del concello de Gomesende.
O Val (Merca), lugar de la parroquia de A Mezquita, concello de Merca.
O Val (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Carballeira, concello de Nogueira de Ramuín.
O Val (Parada de Sil), lugar de la parroquia de Sacardebois, concello de Parada de Sil.
O Val (La Peroja), lugar de la parroquia de San Xes da Peroxa, concello de La Peroja.
O Val (Pungín), lugar de la parroquia de Punxín, concello de Pungín.
O Val (Rubiana), lugar de la parroquia de Rubiá, concello de Rubiana.
O Val (Villamarín), lugar de la parroquia de León, concello de Villamarín.

provincia de Pontevedra 
O Val (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Corredoira, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Val (Tomiño), lugar de la parroquia de Tomiño, concello de Tomiño.